Die Serie A 1965/66 war die 34. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 5. September 1965 und endete am 22. Mai 1966. Als Aufsteiger kamen der AC Brescia, der SSC Neapel und SPAL Ferrara aus der Serie B dazu.

Inter Mailand beendete die Saison als Meister und konnte damit seinen Vorjahrestitel verteidigen. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Inter. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich der FC Bologna, der SSC Neapel, und Juventus Turin. Über die Coppa Italia sicherte sich ACF Fiorentina die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B mussten Sampdoria Genua, Catania Calcio und Varese FC absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1965/66
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1965
Fußballsaison 1965/66